August Pott – linguista tedesco
 Fritz Pott – calciatore tedesco
 Percivall Pott – chirurgo britannico